Lost Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lost Creek, British Columbia, vattendrag,

USA 

 Lost Creek (ort i USA, Texas, Travis County), 
 Lost Creek (ort i USA, West Virginia, Harrison County), 
 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar